Belis peut faire référence à :

Patronyme
 Ernesto Belis (1909-19?), footballeur argentin

Toponymes
 Bélis, une commune du Sud-Ouest de la France
 Beliș, une commune de Transylvanie, en Roumanie